Begorra steht für:

 auch Bigorra oder Bigorra Castrum, ein keltisches Oppidum der Bigerrionen, beim heutigen Saint-Lézer in Frankreich
 antike Stadt in Makedonien, vermutlich beim heutigen Farangi in der Gemeinde Florina in West-Makedonien, siehe Bokeria (Makedonien)